Павловское сельское поселение — название ряда муниципальных образований (сельских поселений) в России.

Список

Архангельская область 
 Павловское сельское поселение — входит в Вилегодский район.
 Павловское сельское поселение — входит в Каргопольский район.

Брянская область 
 Павловское сельское поселение — входит в Унечский район.

Владимирская область 
 Павловское сельское поселение — входит в Суздальский район.

Воронежская область 
 Павловское сельское поселение — входит в Рамонский район.

Краснодарский край 
 Павловское сельское поселение — входит в Павловский район.

Пермский край 
 Павловское сельское поселение — входит в Чернушинский район.

Рязанская область 
 Павловское сельское поселение — входит в Милославский район.

Смоленская область 
 Павловское сельское поселение — входит в Краснинский район.
 Павловское сельское поселение — входит в Тёмкинский район.

Челябинская область 
 Павловское сельское поселение — входит в Брединский район.

См. также